Teresin heißen folgende Orte in Polen:
 Teresin (Drużbice), Dorf im Powiat Bełchatowski der Woiwodschaft Łódź; siehe Drużbice
 Teresin (Powiat Sochaczewski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Sochaczewski der Woiwodschaft Masowien
 Teresin (Sicienko), Dorf im Powiat Bydgoski der Woiwodschaft  Kujawien-Pommern; siehe Sicienko
 Teresin (Trzcianka), Dorf im Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki der Woiwodschaft Großpolen; siehe Trzcianka

Siehe auch:
 Terezín (Begriffsklärung)